«Шахта №8» (эст. Auk Nr. 8, укр. Копанка номер 8, англ. Pit №8) — документальный фильм эстонского режиссёра Марианны Каат. События фильма происходят в городе Снежное, Донецкой области, Украине, где после закрытия шахт ведется добыча каменного угля на шахтах-«копанках».

Сюжет 
Документальный фильм «Шахта №8»   рассказывает об уникальной семье, живущей в городке Снежное Донецкой области на Украине. Внук когда-то могущественного директора Химмаша пятнадцатилетний Юра Сиканов, чтобы прокормить не только сестер, но и мать с отчимом, добывает в нелегальной шахте-«копанке» уголь. Душераздирающая история о выживании детей в условиях полного безразличия взрослого мира.

Фестивали и награды 
Фильм был показан на множестве фестивалей и завоевал награды на многих из них:
 Национальная премия Лавр за лучший полнометражный документальный фильм, Россия 2011;
 Специальный приз жюри на фестивале WatchDocs, Варшава, 2011;
 Специальный приз жюри на Минском Международном фестивале Листапад, Минск 2011;
 Серебряный Нанук за лучший полнометражный фильм на международном фестивале документального кино «Флаэртиана», Пермь 2011;
 приз Charles E. Guggenheim Emerging Artist Award и приз The Nicholas School Environmental Award на фестивале документального кино «Full Frame», США, 2011;
 специальное упоминание на 14-м кинофестивале «Тёмные ночи», Таллин, Эстония;
 лучший документальный фильм года 2010 — Достижения в области культуры Эстонии;
 специальное упоминание на кинофестивале ZagrebDox, Хорватия, 2011.

Факты 
 Фильм демонстрировался на фестивалях в 30 странах мира.
 Фильм был запрещен к показу на фестивале в Киеве в 2012 году.
 Обсуждение фильма идет на множестве форумов на Украине и в России. Режиссёр и продюсер фильма ведет страницу сообщества поклонников фильма.

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт фильма
  Страница фильма на Facebook
 

Документальные фильмы Украины
Документальные фильмы 2010 года
Фильмы Украины 2010 года